Восканя́н () — армянская фамилия. Образована от имени Воскан ( — «золото»). Известные носители:

 Восканян (Аветисян), Авет Маркосович (1897—1971) — советский актёр театра и кино.
 Восканян, Амаяк Саакович (1902—1983) — армянский советский писатель, известен под псевдоним Сирас
 Восканян, Андраник Самвелович (род. 1990) — армянский футболист.
 Восканян, Ара Ашотович (род. 1978) — армянский футболист.
 Восканян, Арам Гайкович (род. 1975) — армянский футболист.
 Восканян, Артур Ашотович (род. 1976) — армянский футболист.
 Восканян, Арус Тиграновна (1889—1943) — советская армянская актриса.
 
 Восканян, Вардан Сиреканович (1972) — российский дзюдоист.
 Восканян, Варужан (род. 1958) — румынский политический деятель армянского происхождения.
 Восканян, Вячеслав Аветисович (род. 1957) — армянский военный деятель.
 Восканян, Гагик Шаваршевич (род. 1950) — армянский политический деятель.
 
 Восканян, Масис Артурович (род. 1990) — армянский футболист.
 Восканян, Рубен Айрапетович (Восканов; 1891—1938) — ответственный (1-й) секретарь Башкирского областного комитета ВКП(б) (1923—1924).
 Восканян, Сергей Эдуардович (род. 1974) — российский хирург, специалист в области абдоминальной хирургии, член-корреспондент РАН (2019).
 Восканян, Тарон Генрихович (род. 1993) — армянский футболист.
 Восканян, Тигран (род. 1989) — армянский футболист.
 Восканян, Юрий Вагаршакович (1938—2020) — армянский театральный актёр, артист Гюмрийского государственного драматического театра, заслуженный артист Республики Армения (2003).

См. также 
 Восканов — русифицированный вариант фамилии
 Восканьянц — архаизованный вариант фамилии:
 Восканьянц, Марина Константиновна (род. 1934) — советский художник-мультипликатор.